

Biologia molecolare 
Gene expression profiling – in italiano, analisi di espressione genica
DNA profiling – in italiano, profilazione genetica

Televisione 
Profiling (Profilage) – serie televisiva francese del 2009

Pagine correlate 
Profilazione